Noix de coco peut faire référence à :

Botanique

La noix de coco, le fruit du cocotier (Cocos nucifera).

Personnalités

Noix de coco, surnom donné à Jeanne Hébuterne (1898-1920), la femme du peintre et sculpteur Amedeo Modigliani (1884-1920).

Titres

Théâtre

 Noix de coco, pièce de théâtre française de Marcel Achard créée en 1935.

Cinéma
 Noix de coco (), film américain des Marx Brothers sorti en 1929 ;
 Noix de coco, film français de Jean Boyer sorti en 1939, d'après la pièce de Marcel Achard.

Voir aussi 
 



Surnom de personne